Saint-Arroman kan syfta på:
 Saint-Arroman, Gers
 Saint-Arroman, Hautes-Pyrénées